«Аваи́» () — бразильский футбольный клуб из города Флорианополиса, штат Санта-Катарина. Клуб является одним из пяти грандов своего штата (наряду с «Фигейренсе», «Крисиумой», «Жоинвилем» и «Шапекоэнсе»).

История 
Клуб был основан 1 сентября 1923 года, когда местный бизнесмен Амадеу Хорн подарил группе молодых людей, хотевших играть в футбол спортивную форму. Название клуба взято в честь Битвы при Авахи (Avahy), в Парагвайской войне. Через год новый клуб стал первым чемпионом штата Санта-Катарина по футболу. «Аваи» — рекордсмен штата по количеству выигранных чемпионатов в XX веке — 13. В 2006 году «Фигейренсе» опередил «Аваи» по титулам, выиграв 14-й чемпионат штата. В 2021 году «Аваи» вновь догнал своих соперников по числу выигранных чемпионатов штата.

В 1974, 1976, 1977 и 1979 годах клуб был участником бразильской Серии А. В турнире, имевшем сложнейшую структуру, принимало участие большое количество клубов — до сотни в отдельные годы. Ниже представлены результаты «Аваи» в элитной лиге:
 1974 — 39 место
 1976 — 36 место
 1977 — 43 место
 1979 — 90 (!) место
 2009 — 6-е место
 2010 — 15-е место
 2011 — 20-е место
 2015 — 17-е место
 2017 — 18-е место
 2019 — 20-е место

В 1998 году «Аваи» стал чемпионом Серии C и с 1999 года выступал в Серии B. Дважды клуб был близок к возвращению в бразильскую элиту (теперь структура Серии А имеет более привычный вид с 20 командами, чуть ранее — 22 и 24). В 2001 и 2004 годах «Аваи» играл в финальной группе из четырёх команд, где надо было занять первое или второе место, но не смог этого сделать.

По итогам чемпионата Серии B 2008 года «Аваи», после долгого перерыва, добился права выступать в 2009 году в Серии A чемпионата Бразилии. По итогам чемпионата 2009 года «Аваи» занял высшее в истории клуба шестое место. В 2016 году «Аваи» вновь вернулся в Серию A.

Достижения 
  Чемпион штата Санта-Катарина (18): 1924, 1926, 1927, 1928, 1930, 1942, 1943, 1944, 1945, 1973, 1975, 1988, 1997, 2009, 2010, 2012, 2019, 2021
  Чемпион Серии C Бразилии (1): 1998

Статистика выступлений с 2001 года

Знаменитости 
  Адольфо Боос (Вр)
  Бруно Силва
  Зе Макаро (ПЗ)
  Низета (Нап)
  Саул Оливейра (Нап)
  Антонио Кинтино (Нап)
  Антонио Фиделис (Защ)
  Зенон де Соуза Фариас (ПЗ)
  Хорхе Фоссати (Вр)
  Пауло Сезар (Нап)
  Эмерсон Силва

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Сайт болельщиков
 Сайт болельщиков